Севлиево:

 Севлиево — город в центральной северной Болгарии, второй по величине в Габровской области, центр общины Севлиево.
 Севлиево — община в Болгарии. Входит в состав Габровской области.